Quenopodio puede referirse a:

 El nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus.
 El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides.
 El nombre común de la planta Chenopodium botrys.
 El nombre común de la planta Chenopodium murale.
 El nombre común de la planta Chenopodium opulifolium.
 El nombre común de la planta Chenopodium rubrum.
 El nombre común de la planta '''Chenopodium vulvaria.